Droga krajowa B38 – droga krajowa w północnej Austrii zaczynająca się na dawnym przejściu granicznym z Niemcami na północny zachód od Linzu
 Droga krajowa B38 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  na osi północny wschód południowy zachód od skrzyżowania z drogą B26 na obwodnicy Roßdorf w Hesji przez Mannheim, Ludwigshafen am Rhein, Landau in der Pfalz do granicy z Francją koło Schweigen-Rechtenbach w Nadrenii-Palatynacie